Jorma Vehmanen, né le  à Rauma en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 1989, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 66.

Carrière en club 
Son maillot, floqué du numéro 8, est retiré de l'équipe des Lukko.

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1963-1964 || Lukko || SM-sarja
|| 18 || 6 || 8 || 14 || 2 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Lukko || SM-sarja
|| 17 || 8 || 4 || 12 || 10 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Lukko || SM-sarja
|| 20 || 15 || 10 || 25 || 8 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Lukko || Suomi-sarja
|| 21 || 14 || 7 || 21 || 14 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Lukko || SM-sarja
|| 11 || 9 || 8 || 17 || 10 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Lukko || SM-sarja
|| 22 || 14 || 13 || 27 || 18 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Lukko || SM-sarja
|| 22 || 21 || 9 || 30 || 26 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || HJK || SM-sarja
|| 30 || 20 || 10 || 30 || 14 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || HJK || SM-sarja
|| 32 || 23 || 10 || 33 || 23 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Lukko || SM-sarja
|| 36 || 20 || 21 || 41 || 10 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Lukko || SM-sarja
|| 36 || 23 || 13 || 36 || 28 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Lukko || SM-sarja
|| 36 || 22 || 11 || 33 || 24 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 14 || 25 || 39 || 28 || || || || || 
|-
| 1976-1977 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 9 || 12 || 21 || 18 || 6 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 1977-1978 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 17 || 12 || 29 || 26 || || || || || 
|-
| 1978-1979 || Lukko || SM-liiga
|| 35 || 22 || 15 || 37 || 17 || || || || || 
|-
| 1979-1980 || Lukko || SM-liiga
|| 36 || 15 || 22 || 37 || 28 || || || || || 
|-
| 1980-1981 || Lukko || SM-liiga
|| 35 || 11 || 17 || 28 || 18 ||| || || || || 
|-
| 1981-1982 || Lukko || SM-liiga
|| 31 || 18 || 11 || 29 || 12 || || || || || 
|-
| 1982-1983 || Lukko || SM-liiga
|| 35 || 13 || 9 || 22 || 12 || || || || || 

|| 290 || 186 || 116 || 302 || 177 || || || || || 

|| 280 || 119 || 123 || 242 || 389 || 6 || 2 || 3 || 5 || 0

En équipe nationale 

| 1966|| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| align="left" | 
|- 
| 1967|| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left" | 
|- 
| 1970|| Championnat du monde || 9|| 1|| 2|| 3|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1971|| Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1972|| Jeux olympiques || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left" | 
|- 
| 1973|| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| align="left" | 
|-
| 1975|| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1976|| Jeux olympiques || 6|| 5|| 2|| 7|| 2|| align="left" | 
|- 
| 1976|| Coupe Canada || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| align="left" | 
|- 
| 1976|| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 0|| align="left" |

Notes et références 

Naissance en septembre 1945
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Joueur du Lukko Rauma
Attaquant de hockey sur glace